Жа́дов (Жадова) — фамилия.

Известные носители:
 Жадов, Алексей Семёнович (Жидов, 1901—1977) — советский военачальник, первый заместитель главнокомандующего сухопутными силами, генерал армии. Герой Советского Союза (1945).

 Жадова, Лариса Алексеевна (Жидова, 1927—1981) — советский искусствовед, историк искусства.

См. также 
 Жадовка